Cénac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cénac-et-Saint-Julien, Département de la Dordogne, 
 Cénac, Gironde, Département de la Gironde,